BTC City Ljubljana er et cykelhold for kvinder, der har baseret i Slovenien.

Holdet

2019

2018 

Cykelhold for kvinder